Elidump pode referir-se a:

 dump (programa de computador), um programa Unix para realização de cópia de segurança de sistemas de arquivos
 Dump de banco de dados, um registro da estrutura de tabelas e/ou os dados de um banco de dados
 ROM dump ou Imagem ROM, um registro dos dados em uma ROM, EEPROM ou MCU
 Core dump, o estado registrado da memória em uso de um programa de computador em um momento específico, geralmente quando o programa terminou anormalmente

Desambiguação